Der Kanton Braine war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Soissons, im Département Aisne und in der Region Picardie; sein Hauptort war Braine. Die landesweiten Änderungen in der Zusammensetzung der Kantone brachten zum März 2015 seine Auflösung.

Der Kanton Braine war 257,46 km² groß und hatte 11.759 Einwohner (Stand: 2012).

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 41 Gemeinden:

Einwohner 

Braine
Aufgelöst 2015